Ernst Rüdiger von Starhemberg ist der Name folgender Personen:

* Ernst Rüdiger von Starhemberg (Feldmarschall) (1638–1701), österreichischer Feldmarschall, Verteidiger Wiens gegen die Türken 1683
 Ernst Rüdiger von Starhemberg (Politiker, 1861) (1861–1927), österreichischer Großgrundbesitzer und Politiker
 Ernst Rüdiger Starhemberg (Politiker) (1899–1956), österreichischer Politiker und Heimwehrführer